Die B Grupa 1954 war die fünfte Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 21. März 1954 und endete am 23. Oktober 1954.

Modus 
Die 60 Vereine waren in je fünf Gruppen zu je 12 Mannschaften eingeteilt. Diese traten an 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Die fünf Gruppensieger ermittelten drei Aufsteiger für die A Grupa.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Sofia

Gruppe Nordwest

Gruppe Nordost

Gruppe Südwest

Gruppe Südost

Play-offs 
Die fünf Gruppensieger ermittelten drei Aufsteiger. Die einfache Runde wurde in Plowdiw ausgetragen.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1954
Fußballsaison 1954